Jablanski ali Jablaniški potok je lahko:

 Jablanški potok, desni pritok Pesnice pri Hrastovcu
 Jablaniški potok, desni pritok Reke pri Litiji
 Jablaniški Potok, naselje v občini Šmartno pri Litiji